Union Tchernobyl est une confédération d'organisations non gouvernementales défendant les liquidateurs de la catastrophe de Tchernobyl. Créée en 1990, l'Union Tchernobyl de Russie possède des relais régionaux dans chaque district fédéral du pays et dans les républiques de Russie concernées. L'organisation est aussi représentée dans les anciennes républiques de l'URSS, en Ukraine notamment. L'association est présidée à l'échelle de la Russie par Viatcheslav Leonidovitch Grichine et à l'échelle internationale par V. F. Chovkochitny.

Liens externes 
  Site officiel de l'Union Tchernobyl en Russie
  «Chernobyl Union» présentation de l'organisation internationale par son président V. F. Chovkochitny (DHA News, September–October, p.26)

Catastrophe nucléaire de Tchernobyl
Association fondée en 1990